Каситас Бланкас има више значења:

 Каситас Бланкас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каситас Бланкас (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику